Воло́шина — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 
 Волошина, Ада Петровна (1941—2017) — советская украинская актриса.
 Волошина, Вера Даниловна (1919—1941) — советская разведчица, Герой Российской Федерации.
 Волошина, Елена Константиновна (1924—2014) — советская и российская актриса.
 Волошина, Мария Ермолаевна (1926—1979) — Герой Социалистического Труда, доярка. 
 Волошина, Мария Степановна (Заболоцкая, 1887—1976) — медицинский работник, мемуарист.
 Волошина, Маргарита Васильевна (1882—1973) — русская художница, писательница.
 
 Волошина, Татьяна Фёдоровна (род. 1942) — советская киноактриса. Прочее 
 (2009) Волошина — астероид.